Gamay (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar;
 Gamay noir of gamay noir à jus blanc, een druif die vooral voorkomt in de Beaujolais streek in Frankrijk.